Rotor (z lat. rotare, otáčet se) může být:
letectví 
 rotor vrtulníku, nosná plocha letounů s rotujícími nosnými plochami
 otáčivá část proudového nebo turbovrtulového motoru

automobily
 rotující část rozdělovače
 píst ve Wankelově motoru

technika
rotor (elektrotechnika), rotující část elektrického motoru, dynama nebo alternátoru
 otáčivá část, lopatkové kolo turbíny, rotačního kompresoru

Související články 
 Stator
 Flettnerův rotor

Externí odkazy